Boyle puede hacer referencia a:

Personas 
 Robert Boyle (1627-1691), físico y químico angloirlandés.
 Alice Boyle, Dama del siglo XVII.
 Brendan F. Boyle, político.
 Buzz Boyle (1908-1978), jugador de las Grandes Ligas de Béisbol.
 Charles Boyle  Vizconde Dungarvan.
 Dan Boyle, jugador profesional de hockey sobre hielo.
 Danny Boyle, director de cine británico.
 Eddie Boyle (1874-1941), jugador de las Grandes Ligas de Béisbol.
 Emmet D. Boyle, exgobernador de Nevada.
 Greg Boyle, S.J., sacerdote jesuita del Este de Los Ángeles.
 Frankie Boyle, comediante escocés.
 Henry Edmund Gaskin Boyle, anestesiólogo.
 Jack Boyle (1866-1913), jugador de las Grandes Ligas de Béisbol.
 James D. A. Boyle (1959-), académico escocés, profesor de Derecho y cofundador de Creative Commons.
 Jeremiah Boyle, General de Brigada durante la Guerra Civil Americana.
 Jim Boyle, político de Ohio.
 Joan Boyle (desambiguación)
 Joseph W. Boyle, aventurero canadiense.
 Katie Boyle, presentador de televisión.
 Kay Boyle, escritora y activista política estadounidense.
 Lara Flynn Boyle, actriz de EE. UU.
 Lisa Boyle, modelo de EE. UU.
 George Goring, Dama del siglo XVII.
 Mary Boyle, literaria británica del siglo XVIII.
 Mike Boyle, alcalde de Omaha, Nebraska.
 Nicholas Boyle, historiador de la literatura británica.
 Peter Boyle, U.S. actor, 1935-2006.
 Phelim Boyle, quantitative finance academic.
 Richard Boyle, former Lord High Treasurer of the Kingdom of Ireland circa 1600's.
 Richard Boyle, 1st Earl of Burlington.
 Robert Boyle, Irish natural philosopher.
 Roger Boyle, first Earl of Orrery.
 Ruth-Ann Boyle, singer of the British group Olive.
 Sarah Boyle, Irish 17th-century Lady.
 Susan Boyle, cantante escocesa del Britain's Got Talent.
 T. Coraghessan Boyle, U.S. novelist and short story writer.
 Troy Boyle, U.S. comic book artist and writer.
 William Sidney Boyle, botánico.

Toponimia 
 Boyle, ciudad irlandesa del condado de Roscommon.
 Boyle, localidad canadiense en Alberta.
 Boyle, localidad estadounidense en Misisipi.
 Boyle, cráter de impacto de la cara oculta de la Luna.